Чебыкин — русская фамилия; имеет женскую форму Чебыкина.

Чебыкин 
 Чебыкин, Александр Несторович (1857—1920) — генерал-лейтенант, генерал-адъютант.
 Чебыкин, Алексей (род. 1947) — советский легкоатлет-спринтер.
 Чебыкин, Алексей Яковлевич (род. 1949) — советский и украинский учёный.
 Чебыкин, Андрей Владимирович (род. 1946) — советский художник-график, педагог.
 Чебыкин, Николай Владимирович (род. 1997) — российский хоккеист.

Чебыкина
 Чебыкина, Татьяна Геннадьевна (род. 1968) — российская легкоатлетка.

См. также 
 Чебыково